Espartaco – variante del nome proprio di persona Spartaco
 Espartaco – torero spagnolo
 Espartaco – giornale spagnolo pubblicato tra il 1935 e il 1936
 Movimiento Espartaco – movimento artistico argentino